Butte puede referirse a:

Geología 

 Butte, un tipo de formación geológica.

Sitios

Estados Unidos 
 Butte, Montana
 Butte, Alaska
 Butte, Nebraska
 Crested Butte, Colorado
 Elephant Butte, Nuevo México
 Condado de Butte, California
 Condado de Butte, Idaho
 Condado de Butte, Dakota del Sur
 Condado de Box Butte, Nebraska